Massakern i Hebron eller Hebronmasakern kan avse
Hebronmassakern 1929 – ett led i de upplopp som förekom i Palestinamandatet till följd av kontroverser mellan muslimer och judar om tillträde till Västra muren då 67 judar mördades
Hebronmassakern 1994 – en israelisk bosättare sköt ihjäl 29 bedjande palestinier i Ibrahimimoskén i Hebron